Трусевич — фамилия. Трусевичи () — дворянский род.

Известные носители:
 Трусевич, Борис Ипполитович (1892—1961) — советский терапевт, академик АН Белоруссии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Белоруссии.
 Трусевич, Елизавета Сергеевна — российский режиссёр, сценарист, писатель.
 Трусевич, Максим Павлович (род. 1985) — украинский футболист, полузащитник.
 Трусевич, Максимилиан Иванович (1863—?) — российский государственный деятель.
 Трусевич, Николай Александрович (1909—1943) — советский футболист, вратарь.